Velika nagrada Kitajske 2007 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2007. Odvijala se je 7. oktobra 2007 na dirkališču Shanghai International Circuit.

Rezultati

Kvalifikacije 

† Kazen izgube petih mest zaradi oviranja drugega dirkača.

Dirka 

|-
! 1
| 6 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 56
| 1:37:58,395
| 2
| 10
|-
! 2
| 1 ||  Fernando Alonso || McLaren-Mercedes
| 56
| + 9,806 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 5 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 56
| + 12,891 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 19 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 56
| + 53,509 s
| 17
| 5
|-
! 5
| 7 ||  Jenson Button || Honda
| 56
| + 1:08,666
| 10
| 4
|-
! 6
| 18 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari
| 56
| + 1:13,673
| 11
| 3
|-
! 7
| 9 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 56
| + 1:14,224
| 8
| 2
|-
! 8
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 56
| + 1:20,750
| 5
| 1
|-
! 9
| 4 ||  Heikki Kovalainen || Renault
| 56
| + 1:21,186
| 13
|
|-
! 10
| 15 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 56
| + 1:24,685
| 7
|
|-
! 11
| 3 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 56
| + 1:26,683
| 18
|
|-
! 12
| 17 ||  Alexander Wurz || Williams-Toyota
| 55
| +1 krog
| 19
|
|-
! 13
| 12 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 55
| +1 krog
| 12
|
|-
! 14
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 15
| 8 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 55
| +1 krog
| 16
|
|-
! 16
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 54
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 17
| 21 ||  Sakon Jamamoto || Spyker-Ferrari
| 53
| +3 krogi
| 22
|
|-
! Ods
| 10 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 33
| Hidravlika
| 9
|
|-
! Ods
| 2 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 30
| Zavrten
| 1
|
|-
! Ods
| 11 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 25
| Zavrten
| 6
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Spyker-Ferrari
| 24
| Trčenje
| 21
|
|-
! Ods
| 23 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 11
| Zavore
| 14
|}

Opombe

 Kimi Räikkönen je dosegel dvestoto zmago za Ferrari.

Formula 1 sezona 2007
2007